Милетич () може да се отнася за:

 Георги Милетич (1837 – ?), български просветен деец
 Любомир Милетич (1863 – 1937), виден български учен, историк, езиковед, акедемик, син на Георги Милетич
 Светозар Милетич (1826 – 1901), австроунгарски сръбски политик, политически водач на сърбите във Войводина